На этой странице перечислены награды Саши Грей в качестве актрисы фильмов для взрослых от AVN, FAME, XBIZ, XRCO и AFWG.

AVN Awards

FAME Awards

XRCO Awards

XBIZ Awards

AFWG awards 

 2007 Adam Film World Guide Award – Лучшая сцена оргии, подростковая мечта года.

Примечания 

Саша Грей
Саша Грей